

Sigle 
 Maestro FIDE Femminile – titolo scacchistico
 Malmö Fotbollförening – società calcistica svedese
 Milano Film Festival – festiva di cinema indipendente a Milano
 Mongolian Football Federation – federazione calcistica della Mongolia

Codici 
 MFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moanda (Gabon)